A Cross the Universe — концертный альбом и документальный фильм дуэта Justice, выпущенный в 2008 году. Название — отсылка к написанной Джоном Ленноном песне The Beatles «Across the Universe», выпущенной в 1969 году, а также собственному альбому Cross.

Список композиций

Благодарности (DVD)

Примечания 

Фильмы 2008 года
Альбомы Justice
Концертные альбомы 2008 года